Атланта Брэйвз в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 96 матчей в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Хьюстон Астрос и уступила в серии 2-3.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 21
 Выигрышей: 11
 Поражений: 10
 Процент побед: 52.38
 Очков набрано: 114
 Очков пропущено: 100

Май 

 Игр: 29
 Выигрышей: 14
 Поражений: 15
 Процент побед: 48.28
 Очков набрано: 114
 Очков пропущено: 104

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 12
 Поражений: 15
 Процент побед: 44.44
 Очков набрано: 119
 Очков пропущено: 143

Июль 

 Игр: 26
 Выигрышей: 20
 Поражений: 6
 Процент побед: 76.92
 Очков набрано: 143
 Очков пропущено: 72

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 20
 Поражений: 8
 Процент побед: 71.43
 Очков набрано: 160
 Очков пропущено: 124

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 17
 Поражений: 11
 Процент побед: 60.71
 Очков набрано: 132
 Очков пропущено: 105

Октябрь 

 Игр: 3
 Выигрышей: 2
 Поражений: 1
 Процент побед: 66.67
 Очков набрано: 21
 Очков пропущено: 20

Плей-офф 
 Первый раунд Национальной лиги:  Хьюстон Астрос — Атланта Брэйвз 3-2

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Атланта Брэйвз
МЛБ в сезоне 2004